Владимир Савельевич Быков (род. 6 марта 1932) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1958), , участник чемпионата СССР по шахматам 1967 года, призёр чемпионатов Ленинграда по шахматам в 1967, 1968, 1975 гг..

Биография 
Родился 6 марта 1932 года. По профессии — инженер.

Неоднократно участвовал в чемпионатах Ленинграда по шахматам (1956, 1957, 1960, 1963, 1967, 1968, 1969, 1971, 1975, 1976, 1981 гг.). В 1967 и 1968 гг. делил 1—3 места, но в дополнительном турнире был третьим, в 1975 г. по дополнительным показателям стал вторым.

В 1957 г. после 6-го места в чемпионате Ленинграда (10 очков из 18 возможных) получил право участвовать в ленинградском полуфинале 25-го чемпионата СССР, где занял 13-е место (9 очков из 19). Участвовал в 35-м чемпионате СССР по шахматам 1967 года в Харькове (по швейцарской системе), где набрал 6 очков из 13 (поделил 80—82 места).

Примечания

Литература 
 
 Иванов С. В., Кентлер А. Р., Файбисович В. З., Хропов Б. М. Шахматная летопись Петербурга. 1900—2005. Чемпионаты города. Изд. 2-е, испр. и доп. — С.-Пб.: Коста, 2005. — C. 160. — 296 с.— ISBN 5-98408-032-X.

Ссылки 

Шахматисты СССР